Винус () может означать:

 Винус, Майкл (род. 1987) — новозеландский теннисист.
 Винус — невключённая территория в юго-восточной части округа Хайлендс, штат Флорида, США.

См. также